Значения:
 Витьба — река в Витебском районе
 Витьба (Витебский район) — посёлок в Витебском районе
 Витьба (кондитерская фабрика) — кондитерский комбинат в Витебске